З моменту появи турніру у 2001 році завершилося п'ятнадцять розіграшів Кубка УЄФА з футзалу — головного турніру середи європейських футзальних клубів. Українські клуби брали участь у кожному із них. Найбільшого успіху досяг донецький «Шахтар» у сезоні 2005/2006, в якому він дійшов до півфіналу. Окрім нього Україну в турнірі представляли львівські команди «Тайм» і «Енергія», київський «Інтеркас», івано-франківський «Ураган» і харківський «Локомотив».

Українські учасники та їх результати по сезонам

Сезон 2001/2002 
Український учасник: ІнтерКрАЗ (срібний призер чемпіонату України з футзалу сезону 2000/01). Україну на турнірі мав представляти чемпіон — команда "Уніспорт-Будстар" (Київ), але клуб припинив своє існування і це право перейшло срібному призеру — ІнтерКрАЗу.

Перший відбірковий раунд

Група 6 
 Будапешт, 6—8 листопада 2001

Найкращим гравцем у групі було названо Георгія Мельнікова.

Склад команди 
Склад команди та кількість ігор та голів у цьому розіграші Кубку УЄФА.

Сезон 2002/2003 
Український учасник: «Шахтар» (чемпіон України сезону 2001/02)

Перший відбірковий раунд

Група 2 
 Рованіемі, 7—10 жовтня 2002

Другий відбірковий раунд

Група B 
 Прато, 21—24 березня 2003

Склад команди

Сезон 2005/2006 
Український учасник: «Шахтар» (чемпіон України сезону 2004/05)

Перший відбірковий раунд

Група 8 
 Загреб, 12—15 жовтня 2005

Другий відбірковий раунд

Група B 
 Белград, 28 січня—1 лютого 2006

Півфінал 

«Бумеранг Інтерв'ю» переміг за сумою двох матчів з рахунком 11:4

Склад команди

Сезон 2009/2010 
Український учасник: «Тайм» (чемпіон України сезону 2008/09)

Основний раунд

Група 1 
 Дебрецен, 1—4 жовтня 2009

Елітний раунд

Група C 
 Пардубице, 19—22 листопада 2009

Склад команди

Сезон 2011/2012 
Український учасник: «Ураган» (чемпіон України сезону 2011/12)

Основний раунд

Група 8 
 Крагуєваць, 27—30 вересня 2011

Елітний раунд

Група D 
 Падуя, 17—20 листопада 2011

Склад команди 
Склад команди та кількість ігор, голів та гольових передач у цьому розіграші Кубку УЄФА.

Примітка: у дужках в полі "Голів" вказана кількість гольових передач.

Сезон 2012/2013 
Український учасник: «Енергія» (чемпіон України сезону 2011/12)

Основний раунд

Група 3 
 Хрудім, 4—7 вересня 2012

Елітний раунд

Група C 
 Мурсія, 10—13 жовтня 2012

Склад команди 
Склад команди та кількість ігор, голів та гольових передач у цьому розіграші Кубку УЄФА.

 

Примітка: у дужках в полі "Голів" вказана кількість гольових передач.

Сезон 2014/2015 
Український учасник: «Локомотив» (чемпіон України сезону 2013/14)

Основний раунд

Група 4 
 Нова Гориця, 2—5 жовтня 2014

Елітний раунд

Група D 
 Барселона, 19—22 листопада 2014

Склад команди

Сезон 2015/2016 
Український учасник: «Локомотив» (чемпіон України сезону 2014/15)

Основний раунд

Група 3 
 Тиргу-Муреш, 30 вересня—3 жовтня 2015

Елітний раунд

Група D 
 Братислава, 10—13 листопада 2015

Склад команди

Примітки

Посилання 
 Матчі «ІнтерКрАЗу» в Кубку УЄФА 2001/02  
 Матчі «Шахтаря» в Кубку УЄФА 2002/03 
 Матчі «Тайму» в Кубку УЄФА 2009/10 
 Матчі «Урагану» в Кубку УЄФА 2011/12 
 Матчі «Енергії» в Кубку УЄФА 2012/13 
 Матчі «Локомотива» в Кубку УЄФА 2014/15  
 Матчі «Локомотива» в Кубку УЄФА 2015/16  

Футзал в Україні
Кубок УЄФА з футзалу